Castillo de Montclar puede referirse a:  

Castillo de Montclar en Montclar d'Urgell
Castillo de Montclar en Pontils